Slot Moritzburg (Saksen)
 Moritzburg (Halle)
 Slot Moritzburg (Zeitz)